Pettersson est un patronyme principalement utilisé en Suède où il signifie . Il est notamment porte par :
 Albert Pettersson (1885-1960), haltérophile suédois
 Allan Pettersson (1911-1980),  compositeur et altiste suédois
 Erik Pettersson (1944-), coureur cycliste suédois
 Erik Pettersson (1890-1975), haltérophile suédois
 Fredric Pettersson (1989-), joueur de handball suédois
 Fredrik Pettersson (1987-), joueur de hockey sur glace suédois
 Göta Pettersson (1926-1993), gymnaste suédoise
 Gösta Pettersson (1940-), coureur cycliste suédois
 Hege Anett Pettersson (1973-), handballeuse norvégienne
 Ingvar Pettersson (1926-1996), athlète suédois
 Jörgen Pettersson (né en 1975), footballeur suédois
 Jörgen Pettersson (1952-), joueur de hockey sur glace suédois
 Lennart Pettersson (1951-), pentathlonien suédois
 Mikael Pettersson (1974-), joueur de hockey sur glace
 
 Ronney Pettersson (1940-2022), joueur de football international suédois
 Stig Pettersson (1935-), athlète suédois
 Sten Pettersson (1902-1984), athlète suédois
 Stefan Pettersson (né en 1963), footballeur suédois
 Sven Pettersson (1927-2017), sauteur à ski suédois
 Tomas Pettersson (1947-), coureur cycliste suédois
 William Pettersson (1895-1965), athlète suédois
 Wivan Pettersson (1904-1976), nageuse suédoise

Homonymie de patronyme suédois